Напольновское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Порецком районе Чувашской Республики Российской Федерации.

Административный центр — село Напольное.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа»

География 
Расположено на левом берегу Суры.

Население

Состав сельского поселения

Организации 
На территории поселения расположены:
 МОУ «Напольновская средняя общеобразовательная школа»;
 храм Николая Чудотворца;
 ветеринарный участок;
 отделение «Почты России»;
 офис врача общей практики;
 филиал Шумерлинского отделения «Сбербанка»;
 сельский дом культуры;
 КСХ «Дружба»;
 АЗС;
 лесничество;
 магазины и кафе.

'''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Напольновское сельское поселение».
 Куторкина М. Н.- Исследовательская работа по истории села

Муниципальные образования Порецкого района
Сельские поселения Чувашии